Scottish Premiership 2017/2018 var den femte säsongen av Scottish Premiership, skotska högsta divisionen i ligafotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgångar 1–22

Omgångar 23–33

Omgångar 34–38

övre halvan

nedre halvan

Anmärkningslista

Externa länkar
Officiell hemsida

2017 i Storbritannien
2018 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018